Tripoli, glavni grad Libije
 Tripoli, Grčka, grad u Grčkoj
 Tripoli, Libanon, drugi po veličini grad u Libanonu